Nachtod-Kontakte (NTK), englisch after-death communication (ADC) oder post-death contacts, sind Kontakterfahrungen, bei denen die Erlebenden den Eindruck haben, mit einem Verstorbenen, der auf die eine oder andere Weise wahrgenommen wird, zu kommunizieren.

Nach Bill und Judy Guggenheim handelt es sich bei NTK um spontane, direkte und unmittelbare Erfahrungen, an deren Entstehung keine Dritten, wie zum Beispiel Medien oder Hypnotiseure, und keine Hilfsmittel beteiligt sind.

Häufigkeit 
Bei Umfragen in Europa und den USA berichteten zwischen ca. 10 % und 40 % der allgemeinen Bevölkerung, mindestens einmal einen NTK erlebt zu haben. Bei verwitweten Personen schilderten im selben Kulturkreis 45 % bis 61 % Kontakte mit ihren verstorbenen Partnern. Bei einer zu Beginn der 1990er Jahre durchgeführten internationalen Umfrage gaben in Island 41 % der allgemeinen Bevölkerung an, einen NTK erlebt zu haben (höchster Wert der Befragung); der niedrigste Wert lag in Norwegen bei 9 %, Deutschland befand sich mit 28 % im Mittelfeld. Richard E. Kelly berichtete über die Befragung von knapp einhundert erfahrenen Rettungskräften, die psychisch gesund und mit Tausenden von Todesfällen konfrontiert gewesen waren: 33 % bejahten die Frage nach einem NTK mit einem verstorbenen Unfallopfer. Keiner von ihnen hatte zuvor einem Angehörigen oder Kollegen von seiner Erfahrung erzählt. In der Studie des Mediziners W. D. Rees wurden 293 verwitwete Personen (227 Witwen, 66 Witwer) in einer walisischen Provinz befragt (94 % aller erreichbaren verwitweten Personen). Insgesamt berichteten 47 % der Befragten (50 % der Witwer und 46 % der Witwen) von einem Kontakt zum verstorbenen Partner. C. M. Parkes schilderte, dass 15 von 22 von ihm befragte Witwen die Gegenwart ihres verstorbenen Ehemannes deutlich wahrgenommen hatten und oft als überaus real bezeichneten.

Formen 
Guggenheim unterscheiden zwölf Formen oder Typen von NTK:
 Gegenwartsempfinden
 Gehörwahrnehmungen
 Tastwahrnehmungen
 Geruchswahrnehmungen
 Visuelle Kontakte
 Visionen
 Kontakte im Halbschlaf
 Kontakte im Schlaf
 Out-of-Body-Kontakte
 Telefonische Kontakte
 Physikalische Phänomene
 Symbolische Kontakte

Inhalte / Wirkungen 
Guggenheim berichten, dass fast alle NTK für die Betroffenen mit positiven Gefühlen verbunden sind und sie Botschaften von den Verstorbenen meinen gehört oder intuitiv wahrgenommen zu haben. Diese Mitteilungen beinhalten regelmäßig Äußerungen der Liebe und des eigenen Wohlergehens sowie gelegentlich persönliche Botschaften. Infolge des erlebten NTK findet häufig eine Minderung der Trauer statt, kehrt neuer Lebensmut zurück und kommen die Erlebenden besser mit den Anforderungen des Lebens zurecht.

Weitere Ergebnisse von NTK-Studien 
 NTK werden häufig als sehr lebhaft und real erlebt.
 NTK werden unabhängig von der religiösen Einstellung erfahren.
 Manchmal werden NTK von mehreren Menschen gleichzeitig erlebt.
 NTK werden häufig von Personen erlebt, die von dem kurz vorhergegangenen Sterben nichts wissen und erst nachträglich davon erfahren.
 Die erlebten NTK beschränken sich nicht auf trauernde Menschen, sondern können auch entfernt Bekannte betreffen.

Deutung 
Mediziner und Wissenschaftler gehen häufig davon aus, bei NTK handele es sich um Trauer-Halluzinationen, Phantasien, um trauerbedingte Erinnerungsbilder oder um ähnliche, häufig pathologische Erscheinungen.

Frederic W. H. Myers und Bill und Judy Guggenheim leiten aus den ihnen bekannten Fällen ab, dass es sich bei NTK zumindest zum Teil um echte Begegnungen mit Verstorbenen handele.

Rezeption in Literatur und Film

Literatur
 Das Geisterhaus

Film
Filme, in denen die Thematik eine zentrale Rolle spielt, sind u. a.
 Ghost – Nachricht von Sam
 Ghost Whisperer – Stimmen aus dem Jenseits
 Hereafter von Clint Eastwood (2010)
 Stay von Marc Forster (2008)
 Das Geisterhaus (1993)

Weblinks 
 Nachtodkontakte mit Verstorbenen Typen der Nachtodkommunikation, Beispiele, Studien
 After Death Communication Research Foundation (englisch) Nachtodforschung
 L. Margery Bazett: After-death communications. (1920) Harry Houdini Collection (Library of Congress) DLC. New York: Henry Holt and Co. (Internetversion)

Einzelnachweise 

Esoterik
Parapsychologie
Thanatologie